Kalb steht für:
 Banu Kalb, syrischer Volksstamm
 davon abgeleitet auch eine Bezeichnung für Nordaraber allgemein
 Kalb, junges Rind oder ein anderes junges Tier
 Kalb (Wappentier), Heraldik

Kalb ist der Familienname folgender Personen:
 Bartholomäus Kalb (* 1949), deutscher Politiker (CSU)
 Charlotte von Kalb (1761–1843), deutsche Schriftstellerin
 Christoph Kalb (1895–1980), deutscher Pädagoge und Kantor
 Danny Kalb (1942–2022), US-amerikanischer Gitarrist
 Edmund Kalb (1900–1952), österreichischer Maler und Zeichner
 Ernst Kalb (1930–2015), Domkapitular im Bistum Mainz
 Friedrich Kalb (1925–2008), deutscher Musikwissenschaftler
 Friedrich Wilhelm Kalb (1889–1977), deutscher Mediziner, Maler und Zeichner
 Gustav Kalb (1844–1926), deutscher Lehrer und Politiker
 Hans Kalb (1899–1945), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Julius Alexander von Kalb (1752–1806), deutscher Major Frankreichs
 Herbert Kalb (* 1957), österreichischer Professor für Rechtsgeschichte und (Staats-)Kirchenrecht
 Hermann Kalb (1924–2011), deutscher Politiker

 Jon Kalb (1941–2017), US-amerikanischer Geologe und Paläontologe
 Jürgen Kalb (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Jürgen Kalb (Politiker) (* 1962), deutscher Theologe und Politiker (BP)
 Lothar Kalb (* 1936), deutscher Sportpädagoge, Hochschullehrer, Sportbuchautor
 Maria Kalb (1842–1925), der irdische Teil einer Tiroler Marienerscheinung
 Martin Kalb (1906–1979), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer
 Marvin Kalb (* 1930), US-amerikanischer Journalist und Autor
 Mary Caroline Kalb (1854–1930), französische Schauspielerin
 Michael Kalb (* 1989), deutscher Filmproduzent und Regisseur
 Nicolas Kalb (* 1988), französischer Poolbillardspieler
 Otto Kalb (* 1921), deutscher Politiker (CDU der DDR)
 Paul Jacques Kalb (1898–1964), französischer Politiker
 Philipp Jacob Kalb (1805–1883), Politiker der Freien Stadt Frankfurt
 Rainer Kalb (* 1954), deutscher Sport-Journalist
 Rolf Kalb (* 1959), deutscher Sportreporter
 Romy Kalb-Gundermann (1934–2019), deutsche Sopranistin
 Thomas Kalb (* 1959), deutscher Musiker und Dirigent
 Wilhelm Kalb (1879–1962), Verwaltungsjurist und Bezirksamtmann

KALB steht für:
 Albany International Airport (ICAO-Code)

Siehe auch:
 Calp
 De Kalb

Abkürzung